Burgdorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel David Burgdorfer (1800–1861), Schweizer Maler, Kupferstecher, Aquarellist und Zeichenlehrer
 Paul Burgdorfer (1903–1973), Schweizer Politiker (BGB)
 Willy Burgdorfer (1925–2014), schweizerisch-amerikanischer Bakteriologe

Siehe auch:
 Burgdorf